Polska:
 Leśna Dolina – osiedle Białegostoku
 Leśna Dolina – osada w województwie dolnośląskim, w powiecie głogowskim

Zobacz też:
 Lesna dolina